Lab může označovat:
 L*a*b* – barevný prostor
 lab – zkratka laboratoře
 Láb – obec v okrese Malacky na Slovensku
 Lab (řeka) – řeka v Kosovu
 Lloyd Aéreo Boliviano – letecká společnost
 LAB (hudební skupina) – finská alternativní rocková skupina

Externí odkazy